Senden se poate referi la:
 Senden, oraș din districtul Neu-Ulm, landul Bavaria, Germania
  Senden, comună din districtul Coesfeld, landul Renania de Nord - Westfalia, Germania